Frank-Eberhard Höltje (Salzwedel, 1953. augusztus 21. –) német vívó. Az 1980. évi nyári olimpiai játékokon az NDK színeiben indult, egyéni kardvívásban a 18. helyen végzett.

Jegyzetek

Források 

1953-ban született személyek
Salzwedeliek
Német vívók
NDK-beli olimpikonok
Élő személyek